Stefán Kristjánsson (ur. 1924, zm. 1990) – islandzki narciarz, dwukrotny olimpijczyk
 Stefán Kristjánsson (ur. 1982) – islandzki szachista